Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2011 — 8-й сезон после основания китайской Суперлиги, 18-й сезон после получения статуса профессионального спорта футбольной ассоциацией, а также юбилейный 50-й сезон в высшей лиге КНР.
Победителем регулярного чемпионата впервые в истории стал клуб «Гуанчжоу Эвергранд», завоевавший титул 28 сентября 2011 года.

В турнире принимали участие команды, занявшие в чемпионате Китая 2010 места с 1-го по 14-е, а также две команды, занявшие 1-е и 2-е места во второй по значимости китайской лиге (Первая Лига Китая по футболу) и получившие право выступать в Суперлиге.

Команды, получившие повышение в классе в 2010 году:
 Чэнду Блэйдс
 Гуанчжоу Эвергранд

Команды, отправившиеся в первую лигу в 2010 году:
 Чунцин Лифань
 Чанша Цзиньдэ

Клуб «Гуанчжоу Эвергранд» впервые завоевал титул чемпиона Китая, причем сразу после возвращения из 1-й лиги.

Участники

Общая информация о командах

Изменения в тренерском штабе

Итоговая таблица

По состоянию на 2 ноября 2011 года: 

В случае равенства набранных очков вступают в силу следующие критерии: 1) Очки, набранные в очных встречах; 2) Разница забитых и пропущенных в очных встречах; 3) Количество забитых мячей в очных встречах; 4) Разница мячей; 5) Забитые мячи; 6) Дисциплинарные очки..

Рекорды чемпионата
 Наибольшее количество мячей в одном матче: (7)

|}

|}

|}
 Самая крупная домашняя победа (6-1), (5-0):

|}

|}
 Самая крупная гостевая победа (0-4):

|}
 Самая длинная серия побед (7 матчей):
Гуанчжоу Эвергранд

 Самая длинная серия без поражений (23 матча):
Гуанчжоу Эвергранд 16 побед, 7 ничьих.

 Самая длинная серия поражений (5 матчей):
Шэньчжэнь Руби, Шанхай Шэньхуа

 Наибольшая посещаемость одного матча (53,375 человек):

|}
 Наименьшая посещаемость одного матча (2,011 человек):

|}

Список лучших бомбардиров

Лучшие бомбардиры

8 голов 

  Сюй Лян (Бэйцзин Гоань)
  Ян Сюй (Ляонин Хувин)

  Хань Пэн (Шаньдун Лунэн)
  Крис Киллен (Шэньчжэнь Руби)

7 голов 
  Луис Рамирес (Ханчжоу Гринтаун)

6 голов 

  Ван Сяолун (Бэйцзин Гоань)
  Йованни Ареечеа (Чанчунь Ятай)
  Сюй Ян (Хэнань Констракшн)

  Сун Вэньцзе (Циндао Чжуннэн)
  Хуан Фэньтао (Шэньчжэнь Руби)
  Юй Дабао (Тяньцзинь Тэда)

Статистика чемпионата

10-ка самых посещаемых матчей лиги

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Суперлиги Китая 

2011
Спорт в Китае в 2011 году
Футбол в Азии в 2011 году